Yakuake (pour Yet another Kuake) est un logiciel libre sous KDE qui fait apparaître un terminal du haut de l'écran à l'instar de celui de Kuake. Ce concept s'inspire du jeu vidéo Quake.

Lancer Yakuake est plus rapide qu’ouvrir un nouveau terminal parce que le programme est déjà chargé en mémoire ; une pression sur une touche et la fenêtre réapparaît. Il est alors très utile pour les personnes qui utilisent fréquemment un terminal. De plus il est configurable comme Konsole : fond, police, encodage…

Notes et références

Annexes

Liens externes 
  Site officiel
  YaKuake sur KDE Apps

Articles connexes 
 Tilda - La même fonction mais sous GNOME

Logiciel KDE
Émulateur de terminal
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux